Bataille de Tall Afar (2005)
 Bataille de Tall Afar (2014)
 Bataille de Tall Afar (2017)